Sklenář oder Sklenar ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Sklenar, US-amerikanischer Schauspieler
 Guido Sklenar (1871–1953), österreichischer Imker
 Jakub Sklenář (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler
 Jaroslav Sklenář (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler
 Jason Sklenar (* 1970), britischer Biathlet
 Michal Sklenář (* 1988), tschechischer Grasskiläufer
 Volker Sklenar (* 1944), deutscher Politiker (CDU)